F3, F 3 eller F-3 kan syfta på:

 F3 – en racingklass, se Formel 3
 F 3 – en svensk flygflottilj som verkade åren 1926–1974, se Östgöta flygflottilj
 F3 (ungdomsförbund) – en kristen barn- och ungdomsorganisation
 F3 – en reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk, se Forsmark 3
 F-3 – grundskola med undervisning upp till årskurs 3, se lågstadium
 F3 – en tangent på ett tangentbord, se funktionstangent
 F-3 (skola) – grundskola med undervisning upp till årskurs 3